Finansutskottet kan avse:

Finansutskottet (Finland)
Finansutskottet (Sverige)